

Patronymes 

  (né en 1959), critique, auteur et éditeur espagnol.
 Catherine Guiral, designeuse graphique française.
 Henriette Guiral (1889-1945), résistante française.
 Madeleine Dalphond-Guiral (née en 1938), femme politique du Québec. 
 Marius Guiral (1904-1977), joueur de rugby à XV et à XIII.
 Paul Guiral (1883-1961), haut magistrat et résistant français du Tarn-et-Garonne.
 Pierre Guiral (1909-1996), historien français.
 Suzanne Guiral (1918-1999), fille de Paul Guiral, résistante française.

Toponyme 

 Rocher de Saint-Guiral, lieu de pèlerinage en Cévennes.